Ян Петерсен (, ):
 Петерсен, Ян (род. 1946) —  норвежский государственный и политический деятель.
 Петерсен, Ян (1887—1967) —  норвежский историк и археолог.  
 Петерсен, Ян (род. 1970) — фарерский футболист.